Le stand-up est une forme de one-man/woman-show.
 Stand Up est un album de Jethro Tull sorti en 1969.
 Stand Up est un album du Dave Matthews Band sorti en 2005.
 Stand Up est une chanson du rappeur et acteur américain Ludacris sortie en 2003.
 Stand Up est un drama japonais sorti en 2003